Почему:
 Почему — вопросительное слово.

Название

Фильмы 
 «Почему?» — американский короткометражный фильм 1973 года, режиссёр Виктор Столофф.
 «» — чехословацкий фильм 1987 года, режиссёр Карел Смычек.
 «Почему?» — американский короткометражный фильм 2004 года, режиссёр Мэтт Бальзер.
 «Почему» — канадский короткометражный фильм 2006 года, режиссёр Крис Буджичевски.
 «Почему» — испанский фильм 2009 года, режиссёр Альваро де ла Херран.
 «Почему» — американский фильм 2009 года, режиссёр Эли Хиггинс.

Песни 
 «Почему?» — песня Земфиры.
 «Почему?» — песня Моргенштерна.

См. также